Ли́за Моро́зова (4 мая 1973, Москва, СССР) — российская художница, кандидат психологических наук (исследователь социально-психологических аспектов современного авангардного искусства), арт-терапевт. Участница более 170 выставок и фестивалей в 20 странах мира. Живет в Москве.

Биография 
Родилась 4 мая 1973 года в Москве. В 1995 году окончила факультет психологии Московского педагогического государственного университета. С 1995 по 2000 год училась в Царскосельском филиале Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, Международная Мастерская Театра Синтеза и Анимации «Интерстудио», мастерская паратеатральных форм (мастер — Юрий Соболев). С 1995 по 2000 год — член арт-группы «Запасный выход» (Царское Село — Москва). В 1999—2000 годах училась в Школе современного искусства (курс «Новые художественные стратегии») при Фонде Сороса и ИПСИ, Москва. В 2000—2008 годах — член «программы ESCAPE» (совместно с В. Айзенбергом, Б. Мамоновым и А. Литвиным). С 2004 года — ведёт собственный социально-образовательный проект «Performance Art Studio». В 2005 году — защитила кандидатскую диссертацию «Социально-психологическое исследование художественной провокативности (на примере современного авангардного искусства)», посвященную воздействию перформанса.

2008 - 2011 — вела в интернет-издании OpenSpace.ru авторскую колонку «Перформанс вокруг нас с Лизой Морозовой».

2011-2012 — преподаватель перформанса в Школе Родченко.

С 2013 — преподаватель истории и теории перформанса в школе «Свободные мастерские» при ММСИ.

2015 - 2018 — маcтер курса Школы перформанса PYRFYR при галерее «На Солянке».

Участница более 170 выставок и фестивалей в 20 странах мира. Живет в  Москве.

Выставки

Участие в биеннале 
 1996 — IV Международная Санкт-Петербургская биеннале «SPATIA NOVA», Музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург.
 2002 — IV Биеннале в Цетине (участие совместно с «программой ESCAPE»), Цетине, Черногория.
 2003 — I Пражская биеннале, Национальная галерея — Дворец выставок (), Прага, Чехия.
 2005 — 51-я Венецианская биеннале (участие совместно с «программой ESCAPE»), Российский павильон, Сады Биеннале (), Венеция, Италия.
 2005 — 1-я Московская биеннале современного искусства, ГТГ, ЦДХ на Крымском Валу, ММСИ, Зверевский центр, Москва.
 2007 — 2-я Московская биеннале современного искусства (участие совместно с «программой ESCAPE»), ЦДХ, Москва.
 2009 — IX Международная биеннале современного искусства «Диалоги», Малый Манеж, Санкт-Петербург.
 2009 — 3-я Московская биеннале современного искусства, ГТГ на Крымском Валу, Москва.
 2010 — Первая Южно-российская биеннале современного искусства, «Концептуализм: здесь и там», МСИИД, Ростов-на-Дону.
 2010 — Первая Якутская биеннале молодого искусства «Арт-поиск», Якутск.
 2011 — IX Красноярская музейная биеннале, Красноярский музейный центр, Красноярск 
  2011 — 3 Биеннале в Салониках, фестиваль перформанса, Греция;
 2011 — 4 Московская биеннале современного искусства, спецпроект «Бесконечный  фестиваль перформанса PYRFYR», выставка «9 дней», галерея на Солянке, Москва;
 2011 — «Performa — 4», биеннале нового арт-перформанса, «33 фрагмента русского перформанса», Школа Св. Патрика, Нью-Йорк, США;
 2013 — 5 Московская биеннале современного искусства, Параллельная программа, «Зоопарк художников», галерея на Солянке, Москва;
 2015 — 6 Московская биеннале современного искусства, Параллельная программа, «Художник в загоне», галерея на Солянке, Москва; «Транскрипция шума»,  спецпроект Московской биеннале, Государственный Дарвиновский музей, Москва; «Одиночный пикет», спецпроект Московской биеннале, Ходынское поле-галерея «Граунд», Москва; «И жизнь прожил, и жив ишо. Трибьют БУКашкину», параллельная программа третьей Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Уральский филиал Государственного центра современного искусства, Екатеринбург; «Музей. PERMM», Пермь; ЦСИ, Казань.

Участие в международных ярмарках современного искусства 
 1997, 2000, 2001 — Международная художественная ярмарка «АРТ-Манеж», Манеж, Москва.
 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2008 — Международная ярмарка «АРТ-Москва», ЦДХ, Москва.
 2002 — Международная ярмарка «Арт-Франкфурт», некоммерческая программа, Франкфурт-на-Майне, ФРГ.
 2005 — Международная ярмарка «ARCO», Мадрид, Испания.
 2007 — Художественная ярмарка «Фонтан», Винвуд (см. ), Майами, США.
 2007 — Международная художественная ярмарка «UnFair», Майами-Бич, США.
 2009 — Universam Art Fair, Москва.
 2009 — Выставка номинантов премии Кандинского-2008, Frieze Art Fair (см. ), Louise Blouin Foundation, Лондон, Великобритания.

Другие групповые выставки (выборочно) 
 1995 — «Границы», галерея «Spider & Mouse», Москва.
 1996 — «Запасной выход», центр современного искусства «TV-галерея», Москва.
 1997 — «Петербург—97», Манеж, Санкт-Петербург.
 1998  "Портфолио", галерея "Hotel", Цюрих.
 "Запасной выход в Арт-Коллегии", галерея "Арт-Коллегия", С-Петербург.
 II Международный Фестиваль Экспериментального Искусства и Перформанса, Манеж, С-Петербург.
 Международные мастерские Россия + Швейцария "Запасной выход", Запасной Дворец, Царское Село.
 1999 "Между небом и землей", Культурный центр Зальцау, Германия.
 "Виниловые кости" (выставка, посвященная Элвису Пресли), XL-галерея, Москва.
 Международный Фестиваль "Кукарт-4", Запасной Дворец, Царское Село.
 Международная выставка - семинар современного Искусства молодых художников, Минск-Витебск.
 "Последнее поколение", галерея "Spider&Mouse", (экспозиционер О.Кулик).
 2000  "Свойства холодного" (русско-швейцарская выставка совместно с группой "Gates" и галереей Walcheturm (Цюрих)), галерея 21, С-Петербург. 
 "Media Art Fest-2000", Манеж, С-Петербург.
 2001 "Deadline", выставка группы "АВС", галерея "Улица ОГИ", Москва.
 "Наш ласковый и нежный зверь" (выставка, посвященная юбилею Олега Кулика), галерея "Риджина", Москва.
 Первый Фестиваль перформанса им. Малевича, Культурный Центр ДОМ, Москва.
 2002   Фестиваль "Мелиорация", павильон "Солнечный", пансионат Клязьменского водохранилища.
 Фестиваль городского перформанса "Стихии ЛЕТО".
 "100% зрение", галерея "Риджина", Москва.
 2003  Фестиваль молодого искусства "Стой! Кто идет? ", Московский зоопарк.
 "Беззащитные и злые", L-галерея, Москва.
 2004  Фестиваль "АртКлязьма", пансионат "Клязьминское водохранилище", Московская область.
 2007 14 Международный фестиваль перформанса "Замок воображения", Замок Бройлин, Германия/ галерея OFFicyna, Польша.
 2008 Выставка "О смертном в искусстве. Памяти Николая Константинова", "M-галерея", Ростов-на-Дону.
 Арт-Лаборатория Философской конференции "Капитализм как религия? Искусство и критическая теория сегодня", ГЦСИ, Москва.
 2009 "Суп из камня". Галерея "Ателье№2", Центр Современного Искусства "Винзавод", Москва.
 2010 "100 лет перформанса", Центр Современной культуры "Гараж", Москва.
 Международный Фестиваль Перформанса, Центр Современной культуры "Гараж", Москва.
 "Послебеды", Красноярский Художественный Музей, Красноярск.
 "ZEN d’АРТ. Гендерная история искусства в постсоветском пространстве: 1989–2009", ММСИ, Москва.
  "Повторение не-пройденного", арт-пространство Spider&Mouse, Москва.
 2011 "Невозможное сообщество", ММОМА, Москва.
 2012  "Перспективы", Международный Фестиваль Экспериментальной музыки, программа перформанса, Вастерас, Швеция.
2013  Выставка номинантов премии Кандинского-2013, "Ударник", Москва. 
VIDEO#RUSSIA!, музей PERMM, Пермь.
"Женское дело", музей УМАЙ, Алматы.
"Международный женский день. Феминизм: с авангарда до наших дней", Музейно-Выставочный Центр "Рабочий и колхозница", Москва.
2014 "Перформанс в России: картография истории," Музей Современной Культуры "Гараж", Москва.
"Do it Москва", Музей Современной Культуры "Гараж", Москва.
2015  6-ая ежегодная выставка гибридного искусства "Лексус. Создавая чувства," Кинотеатр "Россия", Москва.
Международный фестиваль видеоарта "СЕЙЧАС&ПОТОМ’15," Государственный Музей Архитектуры им. А.В. Щусева. Флигель "Руина", Москва, Испания, Швеция.
 2016 "Мои университеты (выставка к 100-летию Пермского Университета), Музей Современного искусства PERMM.
Feminism is Politics! Pratt Manhattan Gallery, NYC.
Международный фестиваль видеоарта "СЕЙЧАС&ПОТОМ’16," Государственный Дарвиновский музей, Москва.
2017 "Posthuman condition," ILIOS contemporary music festival, Galleri NordNorge, Harstad, Norway. 
"TAKEDA. Боль и воля", "Стелла", Москва.
"Мой первый Ленин" (параллельная программа Московской биеннале), галерея "Беляево", Москва.
 "1917-2017. 100 лет революции," фестиваль  KULTURUS, Центр современного искусства DOX, Прага, Чехия.
Фестиваль "Может!" ГЦСИ, Владикавказ, Осетия.
"Прямое воздействие", государственная галерея "На Солянке", Москва.

2018 Международный фестиваль видеоарта "СЕЙЧАС&ПОТОМ’18," Центр дизайна ARTPLAY, Москва.
"Тело текста", Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ), Москва.
6-ой Фестиваль DOCA, Институт гуманитарного образования и информационных технологий, Москва.
"Искусство 2000-ых" (совместно с программой ESCAPE), Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу, Москва.
"Здесь и сейчас. Выставка современного искусства". Центральный Манеж, Москва.
Международный фестиваль "Антоновские яблоки," Сквер Зайцева, Коломна.
2019 "Пульсации. Произведения из собрания Михаила Алшибая (Москва)". В рамках Международного Дягилевского фестиваля. Пермская художественная галерея, Пермь.
"Личный осмотр", Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», Норильск.
"Russia.Timeless." Центр современного искусства DOX, Прага, Чехия.
This is Not a Book: Коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке, ММСИ, Москва.

Персональные выставки 
 2000-2007 — 8 персональных выставок совместно с программой ESCAPE.
 2003 — «Win/lose», фотовидеоинсталляция. Галерея ESCAPE, Москва.
 2006 — «Драмамаскарад», перформанс, инсталляция, объекты. Галерея «Белка&Стрелка», Санкт-Петербург.
 2007 — «Сплетения». Фестиваль перформативного искусства «Корч», Ярославский художественный музей, Ярославль.
 2008 — «Ловушки для снов, или УМТТН», мультимедиа. Музей Сновидений З. Фрейда, Институт Психоанализа, Санкт-Петербург.
 2008 — «Узлы», фото. Галерея «ru.litvin», Культурный центр «АРТСтрелка», Москва.
 2009 — «Dreamcatchers», инсталляция, объекты. Галерея «АРТСтрелка-projects», Культурный центр «АРТСтрелка», Москва.
 2014 — «Ускользающее и ускользаемое», инсталляция, объекты. Галерея Navicula Artis (в рамках параллельной программы Манифесты), СПб.
 2014 — «Ускользающее и ускользаемое.» Кураторская мастерская «Треугольник», Электрозавод, Москва.
 2015 — «Поэзия в зернах», Музей-квартира М. М. Зощенко, Санкт-Петербург.
 2016 — «Три политических высказывания», Мастерская «АртТочка», Москва.
 2016 — «Владивосток — Репейный», ЦСИ «Заря», Владивосток;
 2018 — «Репейниковая поэзия», музей «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», Коломна.

Победы в конкурсах и награды 
 2003 — 1-я премия «За достижения в области современного актуального искусства» (совместно с «программой ESCAPE»), «Мастерские Арт-Москва» (ныне премия «Чёрный квадрат»).
 2003 — лучший проект пост-феминистической восточноевропейской выставки «Беззащитные и злые» (куратор Б. Драгоева), премирована персональной выставкой в Софии.
 2004 — победа в конкурсе видеопроектов в Арсенале (совместно с «программой ESCAPE»), Кремль, ГЦСИ, Нижний Новгород.
 2011 — "Премия Серого Обозревателя» от галереи «Spider & Mouse» «За актуальный проект».
 2013, 2015 — номинант премии Кандинского.
 2015 — номинант премии Московской биеннале (шорт-лист)
2018 — номинант премии Б. Немцова.

Ссылки 
 Блог Лизы Морозовой
 Лиза Морозова на сайте www.gif.ru
 Лиза Морозова на сайте Программы «Escape»
Лиза Морозова: я не отделяю искусство от жизни." Интервью О. Черкашиной для журнала "Русское слово", Прага, 17.10.2017.

 "Скоро нас всех, похоже, прикроют. "Интервью Г. Файзрахмановой с Лизой Морозовой для журнала "Бизнес online," Казань, 29.05.2017
  "Моя работа - это сотворчество." Интервью А.Матвеевой с Лизой Морозовой для Артгида, март 2015 
 Интервью А. Комиссаровой с Лизой Морозовой для aroundart, ноябрь 2014 "Я за классический перформанс, пусть это и выглядит старомодно"
FAQ (интервью с самой собой) про "Репейниковую поэзию," 16.10.2014.
"Лиза Морозова: Я воспринимаю  сидение в клетке, как метафору сегодняшней жизни в России!" Интервью Т. Кондаковой для be-inart.ru 24.08. 2013.
Елизавета Морозова "Психодрама глазами перформансиста, перформанс глазами психодраматиста," сборник Х Московской психодраматической конференции  «Психодрама на связи: времена, пространства, лица», Москва, 2013.
 Глеб Ершов "В поисках репейника," arterritory. com, 13 августа 2014
 Интервью А.Довгель с Лизой Морозовой, Культпросвет, сентябрь 2013, Минск
 Лиза Морозова "Перформанс как терапия," "Диалог искусств", №5, 2012
 "Перформанс: внутри и снаружи" беседа Лизы Морозовой и Марины Перчихиной, "Диалог искусств", №3, 2013
 Лиза Морозова: Возможен ли перформанс сегодня
 OpenSpace.Ru — «Перформанс вокруг нас с Лизой Морозовой»

Источники 
 
 2. Матвеева А. Симптом абонента // Коммерсантъ. — 2008. — 26 марта.
 3. Российский акционизм 1990—2000. «World Art Музей» № 28/29. — М.: Книги WAM, 2007. — 416 с.
 4. Хачатуров С. Лапша в квадрате // Время новостей. — 2007. — 16 февр.
 5. Агунович К. Небольшая и недолгая выставка отменно прогрессирующей художницы // Афиша. — 2006. — 30 ноября.
 6. Серёгин С. Запасной выход // Вечерний Петербург. — 1996. — 6 сент.

Современные художники России
Родившиеся в Москве